

Localidades

 Chaux (Côte-d'Or)
 Chaux (Território de Belfort)

Desambiguações de topônimos